Andover kan syfta på:

Geografi

Kanada
Perth-Andover – en ort i provinsen New Brunswick

Storbritannien
Andover, Hampshire – en stad i England

USA
Andover, Connecticut
Andover, Florida
Andover, Illinois
Andover, Iowa
Andover, Kansas
Andover, Maine
Andover, Massachusetts
Andover, Minnesota
Andover, New Hampshire
Andover, New Jersey
Andover Township, New Jersey
Andover, New York
Andover, Ohio
Andover, South Dakota
Andover, Vermont